

Art
 Pharao est un groupe de musique Dance

Physique
 Le Projet d'Horloge Atomique par Refroidissement d'Atomes en Orbite (PHARAO) est une horloge atomique spatiale.

Patronymie
David Pharao est un écrivain, scénariste et metteur en scène français